Stati Uniti d'America
 Newbern – città della Contea di Hale, Alabama
 Newbern – città della Contea di Dyer, Tennessee